Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2001 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 4 по 8 января 2001 года в Белграде, СР Югославия. Команда, занявшая первое место, получила право играть во втором дивизионе чемпионата мира 2002 года.

Арена 

Все матчи чемпионата прошли в ледовом дворце «Пионир».

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — пять из Европы, по одной из Океании, Африки и Северной Америки. Сборная Югославии пришла из группы C, остальные — с прошлого турнира группы D.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Финальный раунд

Матч за 7-е место 

Время местное (UTC+1).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC+1).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+1).

Финал 

Время местное (UTC+1).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Марсель ден Хартог
 Защитник:  Аттила Гога
 Нападающий:  Боб Теуниссен

Ссылки 

 
 
 

Третий
М*3